

Geografia 
 San Donà di Piave – città della città metropolitana di Venezia
 San Donà di Cognola – frazione di Trento
 Sandoná – comune del dipartimento di Nariño, in Colombia

Sport
 Rugby San Donà – squadra di rugby XV
 Società Sportiva Dilettantistica Calcio San Donà – società calcistica
 AGS Volley San Donà – squadra di pallavolo
 JesoloSandonà Basket – squadra di pallacanestro
 Circuito Città di San Donà –  corsa in linea di ciclismo su strada riservata agli under 23

Altro
 Radio San Donà – emittente radiofonica con sede a San Donà di Piave